НБЛ Про A (полное название: Национальная баскетбольная лига Про A; ; ) — высшая профессиональная баскетбольная лига Франции. Была основана в 1921 году. С 1987 года чемпионат проводится под эгидой Национальной баскетбольной лиги (НБЛ; ).

Чемпионы 

 2022. АСВЕЛ
 2021. АСВЕЛ
 2019. АСВЕЛ
 2018. Ле-Ман                                                                                                   
 2017. Элан Шалон
 2016. АСВЕЛ
 2015. Лимож
 2014. Лимож
 2013. Нантер
 2012. Элан Шалон
 2011. Нанси
 2010. Шоле
 2009. АСВЕЛ
 2008. Нанси
 2007. Роан
 2006. Ле Ман
 2005. Страсбур
 2004. По-Ортез 
 2003. По-Ортез 
 2002. АСВЕЛ
 2001. По-Ортез 
 2000. Лимож
 1999. По-Ортез 
 1998. По-Ортез 
 1997. Расинг Париж
 1996. По-Ортез 
 1995. Олимпик Антиб
 1994. Лимож
 1993. Лимож
 1992. По-Ортез 
 1991. Олимпик Антиб
 1990. Лимож
 1989. Лимож
 1988. Лимож
 1987. По-Ортез 
 1986. По-Ортез 
 1985. Лимож
 1984. Лимож
 1983. Лимож
 1982. Ле Ман
 1981. АСВЕЛ
 1980. АСПО Тур
 1979. Ле Ман
 1978. Ле Ман
 1977. АСВЕЛ
 1976. АСПО Тур
 1975. АСВЕЛ
 1974. Берк
 1973. Берк
 1972. АСВЕЛ
 1971. АСВЕЛ
 1970. Олимпик Антиб
 1969. АСВЕЛ
 1968. АСВЕЛ
 1967. Альзак Баньоле
 1966. АСВЕЛ
 1965. Денаин
 1964. АСВЕЛ
 1963. Университет Париж
 1962. Альзак Баньоле
 1961. Альзак Баньоле
 1960. Шарлевиль-Мезьер
 1959. Роан
 1958. Шарлевиль-Мезьер
 1957. АСВЕЛ
 1956. АСВЕЛ
 1955. АСВЕЛ
 1954. Расинг Париж
 1953. Расинг Париж
 1952. АСВЕЛ
 1951. Расинг Париж
 1950. АСВЕЛ
 1949. АСВЕЛ
 1948. Юнион Атлетик Марсель
 1947. Расинг Париж
 1946. ЕССМЖ Лион
 1945. Чемпионы Париж
 1944. Гренобль
 1943. Гренобль
 1942. Метро Париж
 1939. Метро Париж
 1938. СКПО Париж
 1937. Мюлуз
 1936. СКПО Париж
 1935. Мюлуз
 1934. Олимпик Лилль
 1933. КАУФА Реймс
 1932. КАУФА Реймс
 1931. Мюлуз
 1930. Мюлуз
 1929. Мюлуз
 1928. Мюлуз
 1927. Стад Франсе
 1926. Мюлуз
 1925. Мюлуз
 1924. Мюлуз
 1923. Аррас
 1922. ИКАМ Лилль
 1921. Стад Франсе

См. также 
Чемпионат Франции по баскетболу среди женщин

Чемпионат Франции по баскетболу